Quaroni ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Quaroni (* 1934), italienischer Diplomat
 Pietro Quaroni (1898–1971), italienischer Diplomat